Boa Ventura kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boa Ventura (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Boa Ventura (freguesia), Madeira, São Vicente, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar